Luhr ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg Luhr (1932–2019), deutscher Mediziner
 Lucas Luhr (* 1979), deutscher Automobilrennfahrer
 James Francis Luhr (1953–2007), US-amerikanischer Vulkanologe

Siehe auch: Lühr, Luer